Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 203-as, továbbá 203A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 203-as busz (Budapest, 2008–2014)megszűnt
 203A busz (Budapest, 2008–2013)megszűnt